„Дебърски глас“ може да се отнася за:

 „Дебърски глас“, български вестник, излизал от 1909 до 1911 година;
 „Дебърски глас“, българско списание, излизало от 1935 до 1943 година;
 „Дебърски глас“, четири възпоменателни листа, излезли от 1928 до 1939 година.